Pseudokermes cooleyi  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Pseudokermes из семейства ложнощитовки (Coccidae).

Распространение 
Северная Америка: США, штат Монтана.

Описание 

Питаются соками таких растений, как Pinaceae: Picea engelmanni.
Таксон  включён в состав рода  (триба Cardiococcini) вместе с видами Pseudokermes armatus, Pseudokermes palmae, Pseudokermes correntinus, Pseudokermes eugenium, Pseudokermes geoffroeum, Pseudokermes marginatus, и другими.

См. также 
 Pseudokermes correntinus
 Magnococcus berberis

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ложнощитовки
Животные, описанные в 1914 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики США